Amnicola pilsbry är en snäckart som beskrevs av Walker 1906. Amnicola pilsbry ingår i släktet Amnicola och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
pilsbry